Драган Ковачевић може се односити на:

 Драган Ковачевић (1928 — 1943), учесник Народноослободилачке борбе, братић и курир Саве Ковачевића.
 Драган Ковачић, кошаркаш и члан Кошаркашке репрезентације Југославије.